Tenisový turnaj ATP PBZ Zagreb Indoors 2011 se konal ve dnech 30. ledna - 6. února v chorvatském Záhřebu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 450 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Ivan Ljubičić (čtvrtfinále)
  Guillermo García-López (semifinále)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále, skreč)
  Florian Mayer (semifinále)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Philipp Petzschner (2. kolo)
  Michael Berrer (finále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Florian Mayer
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Michael Berrer
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Guillermo García-López
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=65
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Ivan Dodig| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Michael Berrer
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Ivan Dodig| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2='6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)
  Dick Norman /  Horia Tecău (vítězové)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinále)
  Philipp Petzschner /  Michael Kohlmann (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2011